Joaquín Sánchez Rodríguez (El Puerto de Santa María, 21. srpnja 1981.) je španjolski nogometaš, koji igra za Real Betis. 

Igra na poziciji desnog krila, a vrlo je poznat po svojim nogometnim vještinama.

Joaquín je dijete Real Betisa, a karijeru je 1999. započeo u B momčadi ovog kluba. Potom slijedi šest sezona u prvom sastavu, pet sezona u Valenciji CF te po dvije u Málagi i Fiorentini. U ljeto 2015. kao slobodan igrač vratio se u Real Betis i od tada je jedan od nositelja igre kluba iz Seville. 

Španjolac kreirao je dio povijesti u španjolskoj Primeri u prosincu 2019. godine. Uvodnih 20 minuta u dvoboju protiv Athletic Bilbaa zabio je hat-trick i postao najstariji igrač u povijesti lige kojem je takav pothvat pošao za rukom.

Trofeji

Klub 
  Real Betis
 Copa del Rey: 2005.

  Valencia
 Copa del Rey: 2008.

Statistika

Golovi za reprezentaciju

Izvori

Poveznice 
 La Liga statistika
UEFA statistika
Yahoo! Sport Statistika

Španjolski nogometaši
Nogometaši Fiorentine
Nogometaši Málage
Nogometaši Real Betisa
Nogometaši Valencije C.F.
Aktivni nogometaši koje treba ažurirati